Черниговское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Черниговское сельское поселение — входит в Апшеронский район
 Черниговское сельское поселение — входит в Белореченский район

Омская область
 Черниговское сельское поселение — входит в Кормиловский район

Приморский край 
 Черниговское сельское поселение — в составе Черниговского района

Челябинская область
 Черниговское сельское поселение — входит в Агаповский район